CXX steht für:
 „Cancellation“ (dt.: „Streichung des Flugs“), siehe Abkürzungen/Luftfahrt/B–D #C

.cxx steht für:
 Dateinamenserweiterung von C++-Quelltextdateien, siehe Liste von Dateinamenserweiterungen/C

Siehe auch:
 C++

Abkürzung